Jesdinsky ist der Name von:

 Bertram Jesdinsky (1960–1992), deutscher Maler
 Hans Joachim Jesdinsky (1931–1986), deutscher Hochschullehrer